Такасаго:

 Такасаго — город в Японии, находящийся в префектуре Хёго.
 Такасаго — бронепалубный крейсер Японского Императорского флота.